Натуральне число 1253
 1253 рік до нашої ери
 1253 рік нашої ери